Por C5 pode estar à procura de:
 C-5 Galaxy - um avião de transporte aéreo da Lockheed;
 Citroën C5 - um modelo automóvel da Citroën;
 C5 (tamanho de papel)

Desambiguação